Bradie Tennell (ur. 31 stycznia 1998 w Winfield) – amerykańska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Brązowa medalistka olimpijska z Pjongczangu (2018, drużynowo), brązowa medalistka mistrzostw czterech kontynentów (2020) oraz dwukrotna mistrzyni Stanów Zjednoczonych (2018, 2021).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1998